Az A33-as autópálya egy 67,66 km hosszúságú autópálya Olaszországban, Piemont régióban. Fenntartója az .

Útvonal

Források

További információk
ufficiale Autostrada Asti-Cuneo S.p.A
e viadotti della A33
"Il collegamento autostradale tra Asti e Cuneo" - S&A online n° 9
Asti-Cuneo è pronta

Olaszország autópályái
Cuneo
Piemont közlekedése